А́ся Зе́ликовна Колчинская (4 июля 1918, Киев — январь 2011, Москва) — врач-физиолог. Доктор медицинских наук (1964). Профессор (1976). Академик Нью-Йоркской Академии наук (1996). Лауреат Государственной премии Украины (2000).

Биография 
В 1940 году окончила Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко (биологический факультет). В 1946 году закончила Киевский медицинский институт им. А. А. Богомольца.

Преподавала в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины.

Семья 
Племянница — Надежда Мироновна Колчинская — была замужем за литературоведом и диссидентом Львом Копелевым, в результате чего Ася Колчинская в 1980-е годы находилась под наблюдением органов госбезопасности.

Литература  
 Дыхание и кислородные режимы организма дельфинов / А. З. Колчинская, И. Н. Маньковская, А. Г. Мисюра ; АН Украинской ССР, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца . – Киев : Наукова думка, 1980 . – 331 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 291-324 (836 назв.) .
 Кислород. Физическое состояние. Работоспособность. / А. З. Колчинская . – Киев : Наукова думка, 1991 . – 205 с. : рис. - Библиогр.: с.203-204 .
 Недостаток кислорода и возраст / А. З. Колчинская ; АН Украинской ССР, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца . – Киев : Наукова думка, 1964 . – 336 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.293-335 .
 Реутов В. П., Сорокина Е. Г., Портниченко В. И., Портниченко А. Г., Косицын Н. С. Ася Зеликовна Колчинская (к 90-летию со дня рождения).

Патент 
 Способ и тест гипоксической тренировки рысистых лошадей (RU 2128910) (совместно с Козлов Сергей Анатольевич и Цыганова Татьяна Николаевна)

Публикации 
Автор более 250 публикаций (среди них восемь монографий)
 А. З. Колчинская, Т. Н. Цыганова, Л. А. Остапенко. Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка в медицине и спорте. (2003)

Ученики 
Подготовила 15 докторов и 31-го кандидата наук.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20150521105631/http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/1998N3/p67.htm

Примечания 

Выпускники Киевского университета
Выпускники Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Преподаватели Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Физиологи СССР
Физиологи Украины